Autostrada A40 – autostrada della Francia
 Autostrada A40 – autostrada della Germania